Slovo kongesce má více speciálních významů, například:
 překrvení, městnání krve v orgánu, zduření
 dopravní zácpa (dopravní kongesce)

Externí odkazy